Quartär steht für:

 Quartär (Geologie), jüngster geologischer Zeitraum der Erdgeschichte
 quartär (Chemie), spezielle Anordnung von funktionellen Gruppen bei chemischen Verbindungen
 quartär, „viertrangig“, siehe Zahlwort #Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

Siehe auch:
 quartäre Prävention (Vermeidung unnötiger medizinischer Maßnahmen)
 Deutsche Quartärvereinigung (DEUQUA)
 International Union for Quaternary Research (INQUA)